Мазаалай — гобийский бурый медведь.
 «Мазаалай» — футбольный клуб из города Улан-Батор, Монголия.